Caumont (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Caumont (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Caumont (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Caumont (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Caumont (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Caumont (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Caumont (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia